2 miejscowości w Polsce: 
 Kruszyniec – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Góra 
 Kruszyniec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Sicienko
1 miejscowość na Ukrainie:
 Kruszyniec – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim